Avivando la llama de la ley natural es un álbum en vivo del músico argentino Ricardo Iorio, grabado en 2020 y publicado en 2022.

Detalles 
El álbum consta de 19 temas y fue grabado en vivo sin público durante la cuarentena de Argentina de 2020 en el Teatro de Flores, en Buenos Aires.
Fue emitido en modo streaming a través del canal oficial de Iorio en Youtube el 14 de febrero de 2021, y finalmente comercializado como descarga digital en sitios como Amazon.com o iTunes.

La selección de canciones incluye recreaciones de viejos temas de Iorio con sus grupos anteriores: Hermética, Almafuerte y V8, además de covers de otros artistas, como José Larralde, Litto Nebbia, León Gieco y Facundo Cabral entre otros.
El tema "Cuando duerme la ciudad" está dedicado a la memoria de Leonardo Favio.

Lista de canciones 
Autor Ricardo Iorio salvo los indicados.

 De Pismanta a Bauchaceta - 2:59
 Para que no caigas - 2:50
 Desde el oeste - 3:43
 El oficio de cantor (Facundo Cabral) - 2:28
 Yo no lo haré - 3:49
 En las calles de Liniers - 2:54
 Cuando duerme la ciudad - 4:25
 Hombres de hierro (León Gieco) - 2:52
 Para vos (Jesús Carricondo) - 2:44
 Diferencias (José Larralde) - 2:27
 Vida impersonal - 3:21
 Del camionero - 4:27
 Gol argentino - 2:06
 Tangolpeando - 2:30
 Cautivos del sistema (V8) - 3:31
 Quién quiera oír que oiga (Litto Nebbia) - 3:06
 Morir al lado de mi amor (Demis Roussos) - 4:14
 Me gusta la gente simple (Facundo Cabral) - 3:17
 Horizonte perdido - 1:05

Créditos 
Ricardo Iorio - Voz.
Alejo León - Guitarra.
Joana Gieco - Teclados.
Walter Martínez - Batería.
Facundo León - Bajo.
Rubén Martínez - Voz y coros.

Referencias  

Álbumes de Argentina de 2022
Álbumes de hard rock de Argentina
Álbumes de heavy metal
Avivando la llama de la ley natural
Álbumes de rock en español